Het seizoen 1984/85 van de Overgangsklasse hockey bij de heren had Hattem en Schaerweijde als kampioenen. Zij promoveerden rechtstreeks naar de Hoofdklasse 1985/86. 

Leonidas, Deventer, Hurley en Victoria degradeerden rechtstreeks naar de Eerste klasse.

Eindstanden 
Na 22 speelronden waren de eindstanden:

Hockey in 1984
Hockey in 1985
Overgangsklasse hockey